Толстихин — русская фамилия, имеет женскую форму Толстихина. Известные носители:

 Толстихин, Алексей Иванович (1917—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Толстихин, Игорь Иванович (архимандрит Климент; 1945—1996) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Толстихин, Игорь Нестерович (1936—2021) — геолог, доктор химических наук, удостоенный медали Гарольда Юри.
 Толстихин, Марк Игоревич (род. 1989) — российский легкоатлет.
 Толстихин, Нестор Иванович (1896—1992) — советский геолог и гидрогеолог, мерзлотовед.
 Толстихин, Октавий Несторович (1927—2019) — инженер-гидрогеолог, мерзлотовед.
 
 Толстихин, Пётр Тимофеевич (1927—2002) — советский яхтсмен.

 Толстихина, Анастасия Иннокентьевна (1901—1977) — партийный и музейный деятель, заслуженный работник культуры РСФСР, директор Музея Революции СССР.